Zikanyrops är ett släkte av fjärilar. Zikanyrops ingår i familjen Dalceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Zikanyrops